Чапаевское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Чапаевское — село в Жаксынском районе Акмолинской области.
 Чапаевское — до 2008 г. название села Мерген района Шал акына Северо-Казахстанской области.
 Чапаевское — до 1990-х название села Кулыколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Чапаевское — посёлок в Эртильском районе Воронежской области.
 Чапаевское — село в Городовиковском районе Калмыкии.
 Чапаевское — село в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
Чапаевское — село в Калининском районе Краснодарского края, упразднено в 2002 г.
 Чапаевское — село в Сакмарском районе Оренбургской области.

Украина 
 Чапаевское — село в Чугуевском районе Харьковской области.

См. также 
 Чапаевское сельское поселение
 Чапаев
 Чапаева
 Чапаевка
 Чапаево
 Чапаевск
 Чапаевский

Объекты, названные в честь Василия Чапаева